Metek est un sound system du sud de la France issu des premières heures du mouvement free techno en France, fondé en 1995.

Historique

Discographie

Vinyls 
 Metek 01 [Metek Rec.] 1999
 Metek 02 [Metek Rec.] 2000
 Metek 03 [Metek Rec.] 2004
 Metek 04 [Metek Rec.] 2007
 Metek 05 [Metek Rec.] 2009
 Metek 06 [Metek Rec.] 2011
 Crime Time 01 [Metek/OQP] 2001
 Crime Time 02 [Metek/OQP] 2004
 Crime Time 03 [Metek/OQP] 2007
 Sonic Addikt 01 [Metek/Ubik] 2003
 Metek vs Teknambul 01 [Metek Rec.] 2002
 Metek Ltd 01 [Metek Rec.] 2008
 Metek Ltd 02 [Metek Rec.] 2009
 Metek Ltd 03 [Metek Rec.] 2010

CD 
 Metek Tribe [Metek Prod] 1999
 Physical Attentat [Metek Prod] 1999
 Jumping Set [Metek Prod] 2000
 Hacking Tracks [Metek Prod] 2001
 Jungle Mix [Metek Prod] 2003
 Insanity Fight [Metek Prod] 2003
 Escape From Mars [Metek Prod] 2006

Cassettes 
 Demo 1 [Metek Prod] 1995
 Free Live Acts [Metek Prod] 1995
 Nostromo's Passenger [Metek Prod] 1996
 Sineptiq Vibes [Metek Prod] 1996
 Sbire 001 [Metek Prod] 1996
 Shoot Again [Metek Prod] 1996
 Traumatic Head [Metek Prod] 1997
 Mix 04 [Metek Prod] 1997
 The Renegade [Metek Prod] 1997
 Teknival June 23...29 [Metek Prod] 1997
 Fky Live Set [Metek Prod] 1997
 Italia Fky Live Set [Metek Prod] 1998
 Italia Mix 98 [Metek Prod] 1998
 Live Set "99" [Metek Prod] 1999
 Italia Mix 001 [Metek Prod] 1999
 Italia Formation Cont.[Metek Prod] 1999
 Fonction Radicale [Metek Prod] 1999
 Recover [Metek Prod] 2000
 Feel The Beat [Metek Prod] 2001
 Twilling Zone [Metek Prod] 2001

Apparitions

Vinyl 
 Line-In 03 [Ubik Extension] 2000
 Maki Sound Pastag 002 [War Production] 2000

CD 
 13 Aîl-Tek [Ubik Extension] 2002

Films 
 Sound System : Video by Jérôme Duval DVD 2000
 Audience 33 : Video by Audience 33 DVD 2003
 Metek Paint Ball Movies : Video by Audience 33 Video 2004
 Rossignol Air Tour 2004 : Le Team RS FR by Kourtrajme et A33 DVD 2004
 Audience 33 - Substance : Video by Audience 33 DVD 2004

Lien externe 
Site officiel

Free party
Sound system